Attis ou Atys est un dieu phrygien. 
 Atys, genre de gastéropodes (famille des Haminoeidae)
 Atys, tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully
Atys, tragédie lyrique de Niccolò Piccinni
 Atys, le fils de Crésus
 Atys, un roi de Lydie
 Atys, roi légendaire d'Albe la Longue

Voir aussi 
 Le Sang d'Atys, poème de François Mauriac
 Athis, demi-dieu et guerrier indien ennemi de Persée, personnage des Métamorphoses d'Ovide.